Il singolare del torneo di tennis Avon Championships of Detroit 1981, facente parte del WTA Tour 1981, ha avuto come vincitrice Leslie Allen che ha battuto in finale Hana Mandlíková 6–4, 6–4.

Teste di serie 

 Hana Mandlíková (finale)
 Wendy Turnbull (quarti di finale)
 Pam Shriver (semifinali)
 Virginia Ruzici (secondo turno)

 Regina Maršíková (primo turno)
 Mima Jaušovec (quarti di finale)
 Sue Barker (secondo turno)
 Joanne Russell (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Avon Championships of Detroit 1981